Марти́н Монто́йя Торра́льбо (; род. 14 апреля 1991, Гава, Каталония, Испания) — испанский футболист, защитник клуба «Реал Бетис».

Биография 
Родился 14 апреля 1991 года в городе Гава, Барселона, Каталония. Начал играть в футбол за клуб из родного города, а затем в возрасте 8 лет перешёл в молодёжную команду «Барселоны». В 2009 году был зачислен в резервную команду клуба — «Барселону Б».

«Барселона» 
В сезоне 2009/10 Монтойя выходил на поле в 22 матчах Сегунды В. В этом сезоне команда под руководством Луиса Энрике впервые вернулась в Сегунду после 11-летнего перерыва. 26 февраля 2011 года каталонец дебютировал в первой команде, он появился в матче чемпионате Испании против «Мальорки», заменив Адриано Коррейя, и провел на поле последние пять минут. Матч закончился победой «сине-гранатовыx» со счётом 3:0.

В конце марта 2011 года появились слухи о переходе Монтойи в «Валенсию» за 3 миллиона евро. 30 апреля он впервые попал в стартовый состав «Барселоны» в матче против «Реал Сосьедада», но получил травму (перелом ключицы) на первых минутах матча и пропустил остаток сезона.

В сезоне 2011/12 впервые появился на поле 12 января в матче Кубка Испании против «Осасуны». 25 мая из-за травмы Дани Алвеса вышел в стартовом составе в финале Кубка против баскского «Атлетика», в котором «каталонцы» разгромили соперника со счётом 3:0. 1 июня 2013 года забил свой первый гол за «Барселону» в матче с «Малагой» (4:1).

«Интернационале» 
3 июля 2015 года перешёл в «Интернационале» на правах аренды с дальнейшим правом выкупа, в новом клубе Мартин выступал под номером 14.

«Валенсия» 
1 августа 2016 года перешёл в испанскую «Валенсию» на правах свободного агента. Подписал контракт на 4 года. 9 января забил свой первый гол в футболке валенсийского клуба в ворота «Осасуны» в 17 туре чемпионата Испании. В следующем же матче снова отличился на табло, уже в ворота «Эспаньола».

Достижения 
 «Барселона»
 Чемпион Испании (2): 2012/13, 2014/15
 Обладатель Кубка Испании (2): 2011/12, 2014/15
 Обладатель Суперкубка Испании: 2013
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2014/15

 Сборная Испании (до 21)
 Чемпион Европы (до 21) (2): 2011, 2013

Статистика выступлений

Клубная статистика

Матчи и голы за сборные

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Испании по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»